

Persone 
Angelo Moratti – imprenditore italiano fondatore della Saras e presidente dell' dal 1955 al 1968
Bedy Moratti (figlia di Angelo) – attrice
Gian Marco Moratti (figlio di Angelo) – presidente della Saras
Angelo Moratti – imprenditore italiano fondatore e presidente esecutivo di Angel Capital Management - figlio di Gian Marco Moratti - membro del consiglio di amministrazione della Saras
Letizia Moratti (Letizia Brichetto Arnaboldi)  – imprenditrice e politica italiana, ex ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei Governi Berlusconi II e III ed ex sindaca di Milano
Massimo Moratti (figlio di Angelo) – imprenditore italiano attivo nel settore petrolifero –  ex presidente dell'
Milly Moratti (Emilia Bossi) – moglie di Massimo Moratti, ambientalista e attivista politica

Politica 
Riforma Moratti – riforma del sistema scolastico italiano attuata da Letizia Moratti.